Roerend heeft meerdere betekenissen:

 als kwalificatie van goederen en zaken: roerend goed versus onroerend goed
 vandaar ook roerende voorheffing (belasting in België op roerende inkomsten)